KCR est un sigle qui peut signifier :
 Kowloon-Canton Railway, un réseau ferré de Hong Kong ;
 Kapal Cepat Rudal (en français, navires rapides à missile), une classe de patrouilleurs de la marine indonésienne équipés de missiles chinois C-705.